El Verdugo (spanisch für „Der Henker“) bezeichnet:

 El Verdugo (Honoré de Balzac)
 El verdugo, Originaltitel des spanischen Films Der Henker (1963) von Luis García Berlanga
 Heriberto Lazcano Lazcano